Bahnhof Gmünd steht für:
 
 Bahnhof Gmünd NÖ
 Bahnhof Schwäbisch Gmünd